Bajza je priimek več znanih ljudi:
 Jozef Ignác Bajza, slovaški pisatelj
 József Bajza, madžarski pesnik in kritik